Okręty US Navy o nazwie USS  "Case":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1919-30. 
 Drugi  był niszczycielem typu Mahan. W służbie w latach 1936-45.

Case